Пепељевац може бити:

 Пепељевац (Лајковац), насељено место у општини Лајковац, Република Србија
 Пепељевац (Крушевац), насељено место града Крушевца, 
 Пепељевац (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија,